Словакия на летних Олимпийских играх 2016 года будет представлена в одиннадцати видах спорта.

Медали

Состав сборной 

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Патрик Тyбор

  Велоспорт-маунтинбайк
 Петер Саган

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Эрик Влчек
 Петер Гелле
 Тибор Линка
 Денис Мишак
 Юрай Тарр
 Винсент Фаркаш
 Мартина Коглова

  Гребной слалом
 Матей Беньюш
 Якуб Григар
 Ладислав Шкантар
 Петер Шкантар
 Яна Дукатова

  Лёгкая атлетика
 Матуш Бубеник
 Мартин Кучера
 Антон Кучмин
 Марцел Ломницкий
 Душан Майдан
 Йозеф Репчик
 Матей Тот
 Мартин Тыштан
 Катарина Берешова
 Дана Вельдякова
 Яна Вельдякова
 Мария Галикова
 Мартина Грашнова
 Люция Клоцова
 Ивета Путалова
 Мария Чакова

  Настольный теннис
 Ван Ян
 Барбора Балажова
 Эва Одорова

  Плавание
 Томаш Клобучник
 Рихард Надь
 Катарина Листопадова

  Синхронное плавание
 Нада Даабосова
 Яна Лабатова

  Спортивная гимнастика
 Барбора Мокошова

  Стрельба
 Эрик Варга
 Мариан Ковачоци
 Павол Копп
 Юрай Тужинский
 Данка Бартекова

  Стрельба из лука
 Борис Балаж
 Александра Лонгова

  Теннис
 Мартин Клижан
 Андрей Мартин
 Доминика Цибулкова
 Анна Каролина Шмидлова

  Триатлон
 Рихард Варга

  Тяжёлая атлетика
 Квота 1

Результаты соревнований

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Маунтинбайк 
Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Открытая вода

 Женщины

Синхронное плавание 

По итогам квалификационного раунда в соревнованиях дуэтов в финал проходят 12 сильнейших сборных. В финале синхронистки исполняют только произвольную программу. Итоговая сумма складывается из результатов финальной произвольной программы и баллов, полученных дуэтами за техническую программу, исполненную в квалификационном раунде.

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Женщины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде проходят в лагуне Родригу-ди-Фрейташ, которая находится на территории города Рио-де-Жанейро. В каждой дисциплине соревнования проходят в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

Мужчины

Женщины

Гребной слалом 
Квалификационный раунд проходил в две попытки. Результат в каждой попытке складывался из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получал за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. Из 2 попыток выбирался лучший результат, по результатам которого, выявлялись спортсмены с наименьшим количеством очков, которые проходили в следующий раунд. В полуфинале гребцы выполняли по одной попытки. В финал проходили спортсмены с наименьшим результатом.

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Мужчины

 Женщины

Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

Мужчины

 Женщины

Триатлон 

Соревнования по триатлону пройдут на территории форта Копакабана. Дистанция состоит из 3-х этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (43 км), бег (10 км).

Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Словакии  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Словакии 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Словакии в 2016 году